Schellmann ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Schellmann (1878–1957), deutscher Generalmajor
 Gerhard Schellmann (* 1957), deutscher Geograph
 Jörg Schellmann (* 1944), deutscher Galerist